Caminador, estri per a gent discapacitada.
 Caminadors d'infants, estri per ajudar a caminar als infants'
 Caminador per gossos, estri per ajudar a caminar als gossos discapacitats.
 Caminador, persona que es dedica a fer marxa.
 Caminador, robot caminador .